Назив Прхати се може односити на :

 Прхати (Барбан), насељено место у општини Барбан, Истарска жупанија, Република Хрвастска,
 Прхати (Вишњан), насељено место у општини Вишњан, Истарска жупанија, Република Хрвастска,